renvoie à plusieurs unités dans les armées des différentes nations :

Australie

Canada

Estonie

France 
 31e bataillon de chars de combat
 31e bataillon de chasseurs à pied
 31e bataillon du génie
 31e bataillon de tirailleurs sénégalais

États-Unis